Кранц (; ; от  — венок) — многозначное слово:

 Кранц — прокладка между судном и пристанью, защищающая от повреждений борт корабля (судна) и место хранения снарядов на корабле. 
 Кранц — старое немецкое название города Зеленоградск в Калининградской области.
 Кранц — граверная подушка — тяжёлая кожаная или парусиновая круглая подушка, туго набитая песком. Диаметр кранца 180—200 мм. Служит он подкладкой под крепежную дощечку или настольные деревянные тисочки для свободного маневрирования изделием при гравировании. Кранц — самое простое и распространенное граверное приспособление.
 Кранц — квартал Гамбурга.

Фамилия 
 Кранц, Альберт (1448—1517) — немецкий богослов и историк.
 Кранц, Вальтер (1884—1960) — немецкий филолог-классик, историк философии.
 Кранц, Владимир Павлович (1913—2003) — русский советский художник, живописец, пейзажист.
 Кранц, Генрих Иоганн Непомук фон (1722—1797) — немецкий ботаник.
 Кранц, Георгий Семёнович (1905—1943) — советский скульптор.
 Кранц, Джейкоб (более известен под псевдонимом Рикардо Кортес; 1900—1977) — американский актёр.
 Кранц, Джин (род. 1933) — бывший ведущий руководитель полётов космических миссий НАСА.
 Кранц, Джудит (1928—2019) — американская писательница.
 Кранц, Жан (1849—1925) — французский филолог.
 Кранц, Жан-Батист (фр. Jean-Baptiste Sébastien Krantz; 1817—1899) — французский инженер и политический деятель.
 Кранц, Жефруа (род. 1981) — французский гандболист.
 Кранц, Жюль Франсуа (1821—1914) — французский адмирал.
 Кранц, Кристль (1914—2004) — немецкая горнолыжница, олимпийская чемпионка.
 Кранц, Курт (1885—1915) — немецкий и швейцарский шахматист, чемпион Швейцарии 1911 г.
 Кранц, Мориц (1812—1869) — немецкий художник и гравёр.
 Кранц, Ойген (1844—1898) — немецкий музыкальный педагог, пианист и хоровой дирижёр.
 Кранц, Фрэн (род. 1981) — американский актёр.
 Кранц, Элин ― шведка, которая была убита в районе Гётеборга Бископсгорден 26 сентября 2010 года 23-летним иммигрантом из Эфиопии Ефремом Йоханнесом.

Составные фамилии 
 Венцов-Кранц, Семён Иванович (1897—1937) — советский военный деятель, комдив.

Примечания